Paraphoxus är ett släkte av kräftdjur. Paraphoxus ingår i familjen Phoxocephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Paraphoxus